La princesse Maha Chakri Sirindhorn (en ), née à Bangkok le , est un membre de la famille royale thaïlandaise, troisième enfant de , roi de Thaïlande, et de la reine Sirikit ; elle est la sœur cadette du roi .

Biographie

Jeunesse et éducation 
La princesse Maha Chakri Sirindhorn, fille de Rama IX, roi de Thaïlande, et de la reine Sirikit, est née le . À l'âge de 3 ans elle est scolarisée à l'école maternelle de Chitralada, une école privée fondée par le roi, où les enfants royaux étaient traités comme les autres. Elle commence à écrire de la poésie à 12 ans.

En 1972 elle finit son lycée et entre à la faculté des Arts de l'Université Chulalongkorn en Histoire, Thaï et langues orientales. Elle obtient son bachelor quatre ans plus tard avec les félicitations du jury et la médaille d'or d'histoire de 1976. Elle poursuit ses études avec deux masters, en épigraphie orientale (sanskrit et cambodgien) à l'Université Silpakorn en 1978 et un master d'Arts en pali et sanskrit à l'Université Chulalongkorn en 1980.

Elle continue encore ses études avec un doctorat plus orienté vers les sciences sociales et l'éducation, et devient docteur en éducation à l'Université Srinakarinwirot (ancien Collège de l'éducation) en 1987.

En plus du khmer, du pali et du sanskrit, elle a étudié l'anglais, le français, l'allemand, le chinois et le latin.

Famille

Une princesse populaire 
La princesse Sirindhorn était l'un des successeurs potentiels de son père, le roi Rama IX, si le Parlement, comme la constitution thaïlandaise de 1974 lui en donne la faculté, n'avait pas validé la succession prévue de son frère le prince Maha Vajiralongkorn. Sirindhorn, qui fut secrétaire de son père, était bien plus populaire que celui-ci, notamment dans les cercles conservateurs et auprès de ses anciens étudiants.

Activités 
En 1980, la princesse Maha Chakri Sirindhorn commence sa carrière académique en enseignant l'histoire à l'Académie militaire royale Chulachomklao. En 1987, le Département d'Histoire de l'université est fondé et elle en devient directrice. Elle donne depuis régulièrement des conférences et des séminaires en Thaïlande comme à l'étranger.

En 1996, elle est promue dans l'armée au grade de général.

La princesse Sirindhorn s'investit aussi dans des projets de nature philanthropique. Depuis 1977, elle est vice-présidente exécutive de la Société de la , et présidente exécutive de plusieurs fondations dont la Fondation Chaipattana (chargée des projets de développement et de conservation environnementale du Roi), la Fondation Anandha Mahidol (qui œuvre pour la promotion de l'éducation supérieure), la Fondation Rama II (pour conserver et promouvoir la culture thaïe), et la Fondation Prince Mahidol, qui donne une reconnaissance internationale aux personnes ayant contribué de manière exceptionnelle aux domaines de la médecine et de la santé publique.

Depuis 1990, elle a mené des programmes de coopération avec le Laos, pour l'éducation au Cambodge puis des accords de coopération pour l'éducation avec la Chine. Elle a aussi beaucoup œuvré pour la préservation de la culture thaïe et a reçu pour cela de nombreux titres de diverses universités.

Elle a elle-même créé la Fondation Princesse Maha Chakri Sirindhorn qui a pour but de soutenir les projets visant à améliorer les conditions de vie des gens, en particulier ceux qui ont subi des catastrophes naturelles. Cette fondation est principalement financée par les revenus générés par les œuvres écrites par la princesse.

Elle passe une partie de son temps à représenter son pays dans des visites officielles.

Titulature 
  -  : Son Altesse royale la princesse Sirindhorn Debaratanasuda ;
  -  : Son Altesse royale la princesse Maha Chakri Sirindhorn, princesse royale de Thaïlande ;
 depuis le  : Son Altesse royale la princesse Maha Chakri Sirindhorn, princesse Debaratana Rajasuda, princesse royale de Thaïlande.

Décorations

Décorations thaïlandaises
 Ordre du royaume de Thaïlande

Décorations étrangères
  : commandeur de l'ordre des Palmes académiques (1989).
  : distinction de l'ordre de l'Amitié (2019).

Ascendance

Notes et références

Liens externes 
 
  Site officiel de la princesse Sirindhorn.
  Biographie détaillée en anglais sur le site du projet Golden Jubilee Network.

Dynastie Chakri
Princesse thaïlandaise
Étudiant de l'université de Pékin
Étudiant de l'université Silpakorn
Commandeur des Palmes académiques
Récipiendaire de l'ordre de l'Éléphant blanc
Récipiendaire de l'ordre des Séraphins
Récipiendaire de l'ordre de la Couronne précieuse
Récipiendaire de l'ordre de la Couronne de Thaïlande
Naissance en avril 1955
Naissance à Bangkok
Grand-croix de l'ordre d'Isabelle la Catholique